Célestin est un nom propre.

Prénom 
Célestin est un prénom masculin, qui a pour variante Celestino et pour formes féminines Célestina, Celestina et .

Patronyme 

 Dylan Célestin, (1993-), un joueur français de hockey sur glace.
 Ray Celestin romancier britannique, auteur de romans policiers historiques.

Saints

Papes 
 Célestin , 43 pape de 422 à 432 et saint
 Célestin II, pape éphémère en 1124, entre le  et le 
 Célestin II, 165 pape  de 1143 à 1144
 Célestin III, 175 pape  de 1191 à 1198
 Célestin IV, 179 pape  en 1241
 Célestin V, 192 pape  en 1294 et saint

Autres 
 Les Bons Conseils de Célestin, une série télévisée d'animation française
 Célestin I et II, réacteurs nucléaires militaires situés à Marcoule

Notes et références

Voir aussi